Brumann ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Brumann (* 1962), Ethnologe, Japanologe und Sozialanthropologe
 Conrad Brumann (um 1480–1526), deutscher Organist und Komponist
 Pasquale Brumann († 1993), Opfer des Mord am Zollikerberg
 Thusnelda Lang-Brumann (1880–1953), deutsche Lehrerin und Politikerin (BVP, CSU)